Рок-н-ролл ():

 Рок-н-ролл — жанр популярной музыки, родившийся в 1950-х годах в США и явившийся ранней стадией развития рок-музыки.
 Рок-н-ролл — танец.

Музыка 
 «Всё это рок-н-ролл» — песня российской рок-группы «Алиса» из альбома «Ст. 206 ч. 2».
 «Больше никакого рок-н-ролла» — песня российской рок-группы «Сплин» из альбома «Сигнал из космоса».
 «Рок-н-ролл мёртв» — песня российской рок-группы «Аквариум» из альбома «Радио Африка».
 «Рок’N’Roll» —  альбом рок-группы «Крематорий».
 «Рок-н-ролл надувает наши паруса» — песня группы «Тринадцатое Созвездие» (ныне «Sozvezdие»), с гостевым участием известных рок-музыкантов.
 «Рок-н-ролл надувает наши паруса» — музыкальный сборник, выпущенный компанией «А и Б Рекордз».
 Ник Рок-н-ролл (настоящее имя Николай Францевич Кунцевич; род. 1960) — советский и российский музыкант.
«Мама, это рок-н-ролл» — песня группы ДДТ из альбома «Единочество. Часть I».

В названиях 
 «Великое рок-н-ролльное надувательство» — музыкальный кинофильм с участием членов британской панк-группы «Sex Pistols».
 Зал славы рок-н-ролла — музей и организация в Кливленде (Огайо, США), посвящённые наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла.
 «Рок-н-ролльный цирк Роллинг Стоунз» — представление, музыкальный фильм и альбом британской рок-группы «The Rolling Stones».
 «Школа рок-н-ролла» — американский музыкальный комедийный фильм.
 «Рок-н-рольщик» — фильм Гая Ричи.
 «Рок-н-ролл» — пьеса Тома Стоппарда, написанная в 2006 году.

См. также 
 Rock and Roll